Talisman steht für:

 Talisman, ein Glücksbringer
 Talisman (britische Band), britische Reggae-Band
 Talisman (schwedische Band), schwedische Hardrockband
 Talisman (Spiel), ein Fantasy-Brettspiel von Bob Harris
 Talisman Energy, kanadisches Mineralölunternehmen, siehe Repsol Oil & Gas Canada
 Talismán (Chiapas), ein Dorf in Mexiko an der Grenze zu Guatemala mit Brücke über den Grenzfluss Río Suchiate
 Renault Talisman (Konzeptfahrzeug), ein Konzeptfahrzeug von Renault
 Renault Talisman, ein Serienfahrzeug von Renault in der Mittelklasse

Schiffe:
 Talisman (Schiff, 1864), deutsches Frachtsegelschiff, 1900 nach Chile verkauft
 Talisman (Schiff, 1862), französisches Forschungsschiff
 Talisman (Schiff, 2000), Wallenius Wilhelmsen Logistics
 HMS Talisman (N78), britisches U-Boot

Talisman lautet der Familienname von:
 Nomi Talisman (* 1966), US-amerikanische Filmproduzentin und Videokünstlerin

Der Talisman steht für:
 Der Talisman, Theaterstück (1840) von Johann Nestroy
Le Talisman, Ballett (1889) von Marius Petipa und Riccardo Drigo
 Der Talisman (Film), US-amerikanischer Abenteuerfilm (1954)
 Der Talisman (Roman), Fantasyroman von Stephen King und Peter Straub

Siehe auch:
 Talisman-Klasse, eine Klasse von Zerstörern
 Talismanus